Hopkinson je priimek več oseb:
 George Frederick Hopkinson, britanski general
 Henry Somerset Parnell Hopkinson, britanski general